

Geografia 
 Veglio – comune della provincia di Biella in Piemonte

Persone 
 Antonio Maria Vegliò – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Bruno Veglio – calciatore uruguaiano
 Carlos Veglio – ex calciatore argentino
 Marcello Panissera di Veglio – politico italiano
 Pietro Veglio – economista svizzero